Francis Island kan syfta på:
 Francis Island, Antarktis, ö i Antarktis
 Tidigare namn på Beru, ö i Gilbertöarna, Kiribati